The Transition – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Transition – cortometraggio del 1964 diretto da Mort Ransen
The Transition – cortometraggio del 2008 diretto da Adam Weisser